Новый Ашит — название населённых пунктов:

Россия 
 Новый Ашит — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Новый Ашит — деревня в Арском районе Татарстана.